Medaillewedstrijden voetbal op de Olympische Zomerspelen 2000 (heren)
 Medaillewedstrijden voetbal op de Olympische Zomerspelen 2000 (vrouwen)